Maverick:
 AGM-65 Maverick — американская тактическая ракета класса «воздух-поверхность».
 Maverick (бронетранспортёр) — бронетранспортёр производства ЮАР.
 Maverick Records — лейбл звукозаписи, основанный Мадонной в 1992 году и принадлежащий ей до 2004 года.
 Maverick — персонаж игры Rainbow Six Siege.
Maverick — профессиональный игрок в Counter-Strike: Global Offensive
Maverick — гражданский вертолёт в GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA Liberty City Stories, GTA Vice City Stories, GTA IV и Grand Theft Auto V. Впервые появился в GTA Vice City.

См. также 
 Мэверик